Justin Taylor (né le  à Mindemoya, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2010-2011. Il évolue avec les Wings de Kalamazoo dans l'ECHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Dukes de Wellington || OPJHL ||48 ||18 ||13 ||31 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Dukes de Wellington || OPJHL ||37 ||20 ||32 ||52 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Knights de London || LHO ||31 ||6 ||12 ||18 ||18 ||16 ||4 ||6 ||10 ||17
|-
|2007-2008 || Knights de London || LHO ||68 ||26 ||29 ||5 ||79 ||5 ||0 ||0 ||0 ||5
|-
|2008-2009 || Knights de London || LHO ||64 ||37 ||30 ||67 ||104 ||14 ||6 ||6 ||12 ||12
|-
|2009-2010 || Knights de London || LHO ||68 ||33 ||29 ||62 ||52 ||12 ||3 ||6 ||9 ||22
|-
|2010-2011 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||15 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Wings de Kalamazoo || ECHL ||48 ||25 ||23 ||48 ||107 ||19 ||9 ||5 ||14 ||18
|-
|2011-2012 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||70 ||23 ||23 ||46 ||115 ||14 ||3 ||4 ||7 ||6
|-
|2012-2013 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||11 ||0 ||3 ||3 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013|| Titans de Trenton || ECHL ||23 ||4 ||6 ||10 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013|| Steelheads de l'Idaho || ECHL ||25 ||6 ||3 ||9 ||48 ||17 ||4 ||5 ||9 ||14
|-
|2013-2014 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||67 ||20 ||24 ||44 ||131 ||6 ||2 ||0 ||2 ||14 
|-
|2014-2015 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 60 || 11 || 23 || 34 || 63 || 5 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|2015-2016 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 70 || 26 || 19 || 45 || 109 || 5 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
|2016-2017 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 70 || 32 || 29 || 61 || 65 || 6 || 1 || 3 || 4 || 11
|-
|2017-2018 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 62 ||35 ||21 ||56 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Comets d'Utica || LAH || 2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 35 ||21 ||6 ||27 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Rampage de San Antonio || LAH || 1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 49 ||20 ||19 ||39 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Comets d'Utica || LAH || 7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Oilers de Tulsa || ECHL || 62 || 9 || 12 || 21 || 43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2021-2022 || Wings de Kalamazoo || ECHL  ||  ||

Notes et références 

Naissance en février 1989
Naissance en Ontario
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Knights de London
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Oilers de Tulsa
Attaquant de hockey sur glace